Бакеачи има више значења:

 Бакеачи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бакеачи (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику